

Francia
Dame-Marie, comune del dipartimento dell'Eure
Dame-Marie, comune del dipartimento dell'Orne

Haiti
Dame-Marie, comune dell'arrondissement di Anse-d'Ainault